Карима — арабское женское имя.
 Карима, Анна — болгарская писательница и переводчица.
 Карима — маленький кратер, расположенный у северо-западной окраины Озера Одиночества на обратной стороне Луны.